Сабуровский сельсовет

 Сабуровский сельсовет — в Воскресенском районе Московской области (до 1939)
 Сабуровский сельсовет — в Загорском районе Московской области (1929—1939)
 Сабуровский сельсовет — в Коммунистическом (1929—1935) и Мытищинском (1935—1954) районах Московской области